El Club Atlético Central Norte, más conocido como Central Norte o simplemente Central; es un club deportivo fundado el 9 de marzo de 1921 en la Ciudad de Salta. Su principal disciplina es el fútbol profesional.

Actualmente participa en el Torneo Federal A (tercera división del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA), luego de lograr el ascenso en la temporada 2019 del Torneo Regional Federal Amateur.

El club toma su nombre de la línea férrea que atraviesa la provincia de Salta, el Ferrocarril Central Norte Argentino. Por esta razón, su camiseta es de color negro, y se los conoce como los "cuervos" o "azabaches". Anteriormente, también eran llamados "ferroviarios".

Su estadio se denomina Doctor Luis Güemes, aunque suele hacer de local en el Estadio Padre Ernesto Martearena, debido a su mayor capacidad. Disputó en siete ocasiones el Torneo Nacional, uno de los históricos campeonatos de Primera División, y fue el primer club salteño en jugar en la Primera B Nacional.

Su rival tradicional es Juventud Antoniana, con quien disputa el "clásico salteño". Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy, y San Martín de Tucumán son rivales históricos del club, y los partidos que disputa contra ellos también son considerados clásicos.

Si bien la principal actividad deportiva es el fútbol, en el club también se practican otros deportes como Voley, Hockey sobre césped, y Rugby. Anteriormente, también se practicaron: Ajedrez, Atletismo, Basketball, Boxeo, y Ciclismo.

Historia

Comienzos 

El 9 de marzo de 1921; un grupo de deportistas,empleados del Ferrocarril Central Norte Argentino; se reunió en la casa de Don Pedro Pastore  ,para promover la fundación del Club Atlético Central Norte. 

Central fue un club exclusivo de ferroviarios , y con el fútbol como uno de los deportes más practicados.Fue uno de los fundadores de la Liga Salteña de Fútbol, y obtuvo el subcampeonato en su primera edición. Rápidamente toma el protagonismo necesario para ser considerado como el más poderoso de la liga, logrando dos bicampeonatos con los títulos de 1923-1924 y 1926-1927.

En la década del '30; los "ferroviarios" encuentran en Juventud a su clásico rival. Ambos clubes disponen de una gran cantidad de simpatizantes por toda la ciudad, y se disputan la supremacía del fútbol local. En el primer partido entre ambos (empate 2-2), ya se mostro la creciente rivalidad entre jugadores e hinchas, generándose grescas dentro y fuera de la cancha.

Con el correr de los años, Central se convirtió en el "expreso"; un club ambicioso y triunfal que en la década del '40 logra ser el máximo campeón de la Liga (récord que mantiene desde entonces). Mostró su superioridad, consagrándose campeón de las ediciones del '38, '40, '44, '46, y '49.

El título liguista de 1944 le permitió al club poder participar por primera vez en un torneo de carácter nacional, la Copa de la República. En dicha edición logró alcanzar la tercera ronda: luego de golear a su homónimo Central Norte de Metán por 5 a 1; y a los jujeños de Cazadores de los Andes por 1 a 0; es derrotado por Atlético Concepción, en Tucumán por 3 a 1.

La década del '50 trajo consigo un tricampeonato liguista en las ediciones del 1954-1955-1956; además de la apertura del estadio Doctor Luis Güemes, en las actuales instalaciones del club.

En 1955 se produjo el partido con mayor cantidad de goles en un Clásico Salteño. Se registró en la segunda rueda del Torneo Anual de ese año. Al cabo del primer tiempo, los santos se imponían por 5-1, y Central tenía un jugador menos. En el segundo tiempo, Central no sólo empató, sino que terminó ganando sobre la hora 5-6 en una histórica e importante victoria para obtener el campeonato.

Década de 1960 

En esta década; Central muestra una clara supremacía deportiva e institucional; diferenciándose como "el club mas poderoso de la provincia de Salta". La superioridad de Central fue tal; que de los 10 campeonatos disputados en la década; obtiene el título en 7. Se caracteriza por formar equipos con jugadores de renombre; los cuales tenían un pasado o provenían, directamente desde la Primera División de AFA. Además, se enfrenta por primera vez ante los denominados "cinco grandes del fútbol argentino", en cotejos amistosos.

En 1961 se contratan jugadores foráneos, por primera vez. El “fino” Medina (Sportivo Trinidad), Nicolás Dávila (San Martín), y José Antonio Sueldo (Concepción FC) provenientes de Tucumán; el bonaerense Waldo Sánchez (Cambaceres); y Ramon Ciriaco Encina (inferiores del club, compañero de Felipe Carreras); fueron los primeros en llegar.

A estos jugadores se les agregaron algunos otros del interior de Salta; como Segundo Ponce y Antonio Cuenca; y sumados al aporte local de Jorge Cuadri, Raúl Moyano, Hugo Morales, Óscar Félix Ávalos, Ramón Gómez y René Cortez; se constituyó la base de un poderoso equipo que actuó hasta fines de 1967; logrando los títulos liguistas de 1961, 1962, 1963, 1965, y 1966. Se debe agregar que el equipo de esta década fue la base del seleccionado salteño subcampeón de la Copa Presidente de 1962.

En 1968, bajo la presidencia de Roberto Romero, se renueva por completo aquel exitoso plantel. Se incorpora a Gregorio Zamora como DT, y a los jugadores: Raúl Caballero, José Rojas, Emilio Figueredo, Hugo Serrizuela, Roberto Tallez, Omar Uglessich, y Julio César Díaz, entre otros. Poco tiempo después, se sumaron Bruno Iezzi (DT), Adolfo Fernández, José Caffaro, Ricardo Sassone, y Benito Rodríguez (todos provenientes de Atlanta); además de Mario Fernández, Raúl Toledo (provenientes de Tucumán), y Alfredo López (del Club Federación Argentina). Este plantel consigue los títulos de 1968 y 1969, y le permite al club, poder participar en las primeras dos ediciones de la Copa Argentina; en las cuales se enfrentó con Atlanta y Chacarita Juniors, respectivamente.

En dicha competición, se produce el debut profesional de Leopoldo Luque; un joven delantero santafecino que, a fuerza de goles, supo ganarse el corazón de la hinchada. Luque, quien posteriormente se consagraría campeón del mundo con la Selección Argentina; siempre confeso tenerle un cariño especial a Central, pues fue el club en el que aprendió a ser "un verdadero futbolista".

Torneos Nacional y Regional 
Con la federalización del fútbol, Central Norte participa de los históricos campeonatos nacionales de Primera División, en un total de siete ocasiones ('74, '76, '77, '80, '82, '84, y '85). En las ediciones de 1974 y 1985, Central participa como ganador del Torneo Regional, mientras que en las demás ediciones lo realiza como campeón de la plaza fija otorgada a la Liga Salteña de Fútbol.

Se destaca en la edición de 1985, aunque en 1982 suele ser muy recordada la histórica victoria 2-1 sobre Boca Juniors de local. En estos torneos, Central Norte disputó un total de 96 encuentros, con 22 triunfos, 25 empates y 49 derrotas.

En 1967, Central logra jugar el primer Torneo Regional, siendo eliminado por Sportivo Guzmán en semifinales. En 1972, el equipo vuelve a caer en la misma instancia, esta vez ante Unión de Santa Fe por la regla del de visitante.

Finalmente, en 1974 logra por primera vez clasificar al Torneo Nacional. Luego de eliminar al Vélez Sarfield catamarqueño, y a Altos Hornos Zapla, se enfrenta con Atlético Riojano; a quien vence en la final con un resultado global de 3 a 2.

El debut absoluto en la Primera División se produjo el 21 de julio de ese año contra All Boys, con victoria 1-0 a través del gol de Carlos chupete Pacheco. Waldino Palacios, Rolando Castillo, Santiago Rico, Raúl Savino, Carlos Pacheco, y Miguel Papalardo; eran los jugadores más sobresalientes de ese plantel.
Si bien termina en el séptimo puesto de la Zona A (entre nueve equipos), obtiene importantes victorias de visitante, ganando por goleada ante All Boys y Puerto Comercial de Ingeniero White.

Central logra clasificar al Nacional '76, al obtener por primera vez el cupo directo de la Liga Salteña de Futbol. Integra la Zona D, y se ubica en la sexta posición (entre nueve equipos), con 16 puntos producto de 5 victorias, 6 empates, y 7 derrotas. Se destacan los triunfos obtenidos de local ante Argentinos Juniors, Newell's Old Boys (ambos por 2-1), y Colón de Santa Fe (2-0).

El 21 de noviembre de 1976, por la 13° fecha del torneo, Central visita el viejo estadio de La Paternal para enfrentarse contra el Argentinos de un joven Diego Maradona. El "pelusa", fue partícipe en los tres goles que supo marcar el "bicho colorado", siendo Central el único equipo salteño al cual enfrentó de manera oficial.

En el Nacional '77, Central realiza una pobre campaña. Saliendo último de la Zona B, logra únicamente dos victorias y un empate en catorce partidos. Paradójicamente, uno de esos triunfos fue por goleada, 5-1 ante Los Andes, siendo esta su máxima victoria en la Primera División.

Participa de forma discreta en los Nacionales del '80, '82, y '84. El 11 de abril de 1982, por la 11° fecha del Nacional, Central logra su mayor hito deportivo al vencer 2-1 a Boca Juniors, con los goles de Prycodko y Rubiola. De manera inesperada, logra la victoria ante el último campeón argentino, en un partido en el que el "cuervo" fue claramente superior.

En 1983, Central debe disputar el Torneo Regional para intentar clasificarse. Luego de liderar la Zona B, con 4 triunfos, 3 empates, y 1 derrota; pierde en la final contra Atlético Concepción (líder de la Zona A).

En 1985, se toma "revancha" al consagrarse campeón venciendo a los catamarqueños de San Martín con un resultado global de 4-1. Se debe destacar que durante la disputa de ese torneo, se produce la gran convocatoria de simpatizantes cuervos al estadio de Altos Hornos Zapla, hecho que posteriormente se celebraría como el día del hincha de Central Norte, todos los 17 de enero.

En el Nacional de ese año integra el Grupo F con Argentinos Juniors, Chacarita, y Belgrano de Córdoba. Logra la tercera posición, y tras vencer a Círculo Deportivo, y Santamarina de Tandil; es eliminado en la Cuarta Fase de los Plays-Offs al caer por penales ante Unión de Santa Fe.

Torneo del Interior y Primera B Nacional 

En 1986, la AFA decide cambiar la estructura de los campeonatos argentinos creando una nueva categoría de segunda división, la Primera B Nacional. A través de ese torneo, los clubes pertenecientes a las ligas regionales, que hasta ese entonces solo habían competido en la primera categoría como equipos invitados al Campeonato Nacional, fueron incorporados al sistema de ascenso y descenso.

Central Norte logra clasificar a este torneo, al ganar la primera edición del Torneo del Interior. La Liga Salteña, organizó un clasificatorio con 10 equipos, para que el campeón representase a Salta en el flamante campeonato. Central debió enfrentar a Atlético Salta, Juventud, Libertad, San Antonio, Gimnasia y Tiro, Mitre, San Martín, Pellegrini y Atlético Calchaquí; en una liguilla a doble partido.

Luego de disputar los 18 encuentros, el "Cuervo" terminó igualado con Juventud en la cima del torneo, con 31 puntos producto de 15 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Cabe mencionar, que una de las derrotas (7° fecha VS San Martín), se produjo sin que se dispute el encuentro, y como una sanción deportiva debido a la mala relación existente entre el club y el ente liguista. Esta situación no deportiva, provocó que se dispute una serie final por el campeonato, entre dos clásicos rivales.

La primera final se disputó, la noche del jueves 19 de junio. En un duro y cerrado partido, en el cual Central Norte tuvo las más claras situaciones de gol, el encuentro terminó empatado 0-0, y la definición de la serie tomaba aún más relevancia. Finalmente, el domingo 22 de junio, la histórica final fue para el azabache, quien en una verdadera muestra de fútbol goleó a los antonianos de forma categórica por 5 a 1, con cuatro goles de Osvaldo Renato Mattei ('39, '59, '82, '92) y uno de Ramón Arsenio Benítez ('42). Ese día, el técnico Roberto Gonzalo, alineó a: Ramón Álvarez; Pedro Sánchez, Miguel Rodríguez, Lucio Robles, Carlos Tejeda; Ramón Benítez, Ricardo Aniceto Roldán, Raúl Agüero; al panameño Jorge Dely Valdés, Osvaldo Mattei, y Orlando Carrazana.

El 20 de junio de 1986, Central debuta en la Primera B Nacional, con un empate en cero ante Huracán. Obtiene su primera victoria una semana más tarde, cuando vence a Mandiyu de Corrientes por 1 a 0. En total, Central disputa 42 partidos; con 10 victorias, 14 empates, y 18 derrotas; y se ubica en la 18° posición (entre 22 equipos). Sin embargo, debido a que tenía la misma cantidad de puntos que Chacarita Juniors (19°), y Gimnasia y Esgrima de Jujuy (20°); disputa un triangular final para definir el último de los tres descensos.

Paradójicamente; los tres partidos de dicho triangular terminaron en empate. Ante la falta de un claro sistema de definición; posteriormente se "determinó" que descendería aquel con menos puntos, teniendo en cuenta solo los enfrentamientos entre sí de la liguilla. Se condenó a Central, quien inicialmente tenía una mejor diferencia de gol. Desde entonces el club deambula por los torneos de tercera y cuarta división.

Torneos Argentino A y B 

La década del '90, vio a Central en una fuerte crisis económica y deportiva. Si bien fue animador de los antiguos Torneos de Interior, y participa en las dos primeras ediciones del Torneo Argentino A, en 1997 toca fondo al descender a la cuarta categoría.

En el Torneo del Interior 1992-93, el equipo cae en la segunda fase. Luego de liderar el Grupo D (compartido con Talleres de Perico y Atlético El Carmen), queda tercero en el Grupo 1 de la Segunda Ronda, tras perder por "escritorio" los puntos jugados ante Juventud Antoniana. Si bien el "cuervo" ganó el partido 1 a 0, las posteriores agresiones al juez de línea Hector Paz, hicieron que el Consejo Federal le otorgue a la clasificación a Juventud. La Segunda Ronda, fue también la máxima instancia alcanzada por central en las siguientes dos ediciones (1993-94 y 1994-95).

En la temporada 1995-96, se crea el Torneo Argentino A. Central obtiene la invitación para participar de la primera edición, junto con otros 31 clubes. Luego de una campaña discreta, logra salvarse del descenso en la Zona Permanencia. Sin embargo, en la siguiente edición desciende al Argentino B.

Este torneo se transformaría en una especie de pesadilla para el cuervo, quien se queda al borde del ascenso en las instancias finales de las ediciones de 1998-99, 2000-01, y 2001-02.
En el '99, el equipo cae en el cuadrangular final ante Racing de Córdoba, equipo que posteriormente ascendió. En el 01', tras ir perdiendo 2-1 con Sarmiento de Chaco, se iniciaron altercados que obligaron a suspender el partido. Esto produjo la inhabilitación, y posterior abandono por parte del club, del Estadio Dr. Luis Güemes. En el '02, logra ascender Talleres de Perico, equipo con el surge una fuerte rivalidad debido a la constantes agresiones que se producen en las hinchadas de ambos equipos.

En la edición del 2003, Central lidera el Grupo 6 (compartido con Sportivo Rivadavia, Lavalle, y San Martin); y tras eliminar a Altos Hornos Zapla y Atlético Ledesma; es derrotado por Concepción FC en los cuartos de final.
En la siguiente edición se crea el Torneo Argentino C, motivo por el cual el Argentino B obtiene cupos fijos y disminuye considerablemente la cantidad de sus participantes. Como sucedió en 1995, Central es invitado a participar debido a su gran convocatoria. Queda tercero de la Zona E, no logrando clasificar a la Fase Final.

Recién en 2006, Central logra el tan ansiado ascenso. Clasificando como primero de la fase de grupos del Torneo Clausura, el cuervo se debió medir contra Villa Atuel de Mendoza, y con Deportivo Maipú; quien se perfilaba como serio candidato para ganar el certamen. Elimina a los mendocinos, y de esta manera, clasifica a la final, instancia en la que se enfrentó con Alumni de Villa María.

En dos duros encuentros que terminaron con empate en cero, la serie se debió definir desde el punto de penal. Central Norte lograría la victoria por 5 a 3, y desataría la euforia de los casi tres mil simpatizantes cuervos que viajaron a Córdoba, los cuales dieron la vuelta olímpica en conjunto con el plantel ante los sentidos aplausos de la parcialidad local.

Ese equipo de Central era comandado por el tigre Miguel Amaya, y estaba conformado en su gran mayoría por jugadores del ámbito local. Mariano Maino, Normand Juárez, José Luis Perales, Martin Martos, Nelson Marín, Raúl Contreras, y Marco Morínigo, entre otros, conformaban el plantel.

En el Torneo Argentino A de 2006-07, el azabache no logra mantener la categoría. Termina descendiendo en la última fecha, tras una dura pelea en los promedios con Talleres de Perico. Posteriormente; Central fue protagonista en el Torneo Argentino B 2007-08, llegando hasta las etapas finales del mismo pero no logrando el ascenso; y en el Argentino B 2008-09, tuvo que disputar un triangular para no jugar la promoción de descenso al Torneo Argentino C.

Sin embargo, en la siguiente temporada, el equipo se renueva y logra consagrarse campeón de forma categórica. Central Norte disputó en total 38 partidos, de los cuales sumó 76 puntos con 61 goles a favor y tan solo 25 en contra. Superó con amplia margen, la fase clasificatoria del Torneo Clausura. En los play-offs venció a Juventud Unida de Gualeguaychú, y a Sportivo Patria de Formosa, llegando así al Pentagonal Final. Dicha instancia la compartió con Gimnasia y Tiro, Unión de Villa Krause, General Paz Juniors, y Guaraní Antonio Franco.

El 2 de junio del año 2010, en la última fecha del Pentagonal Final, Central vence a Guaraní por 3 a 0 de visitante, con dos goles del iguana Zerrizuela y uno del sacha Magno, obteniendo así el pase directo al Torneo Argentino A. Mariano Maino, Carlos Fretes, José Luis Perales, Tomás Armella, Raúl Zelaya, Mario Campos, Matías Ceballos, Sergio Oga, Diego Magno, Marcelo Zerrizuela, y el gaucho Fernando Robles, entre otros, fueron los grandes artífices del ascenso.

Posteriormente se consolidó un sólido equipo, reteniendo la base y reforzando algunos puestos claves. Es así que, en la temporada 2010/11 del Torneo Argentino A, el cuervo logra una destacada campaña, en la cual se le escapa el ascenso en la última fecha del torneo. Liderando la primera fase con 45 puntos, producto de 12 victorias y 9 empates; logra clasificar al Nonagonal Final; instancia en la que queda segundo a tres puntos del ascendido Guillermo Brown.
En las eliminatorias por el segundo ascenso, (después de eliminar a Huracán de Tres Arroyos, y a Racing de Córdoba) el equipo es derrotado por Sportivo Desamparados en semifinales. En esa misma temporada, se vuelve a disputar la Copa Argentina, competición en la que es eliminado en los Treintaidosavos de final ante Olimpo, luego de vencer a Talleres de Perico, y Gimnasia y Tiro.

Torneos Federal A y B 

En la temporada 2013-2014, Central Norte tiene la desdicha de perder la categoría ante su clásico rival en una definición por penales. Luego de una pobre primera fase, en donde consigue 26 puntos, producto de 6 victorias, 8 empates, y 8 derrotas; la tabla general de promedios dictaminó que se jugará un partido de desempate para evitar el descenso ante Juventud Antoniana, quien poseía igual promedio.
El árbitro Carlos Boxler expulsó a Cristian Zurita por doble amarilla a los 29' del PT. Central Norte no se quedó atrás y siguió buscando con un hombre menos, convirtiendo en figura al arquero rival. Finalmente, el encuentro terminó cero a cero, ganando Juventud 5 a 3 en la tanda de penales.

Central desciende al Torneo Federal B, torneo que disputa durante cinco temporadas con el mote de "candidato". En 2016, y en 2017, se le escapan insólitamente dos oportunidades de ascenso por penales, ante Huracán Las Heras y Racing de Córdoba, respectivamente. En Copa Argentina, logra llegar a los treintaidosavos de final, al ser derrotado por Newell's Old Boys por 4 a 1. A dicho partido, Central se clasificó tras eliminar a Ferroviario de Corrientes por 6 a 3 en el resultado global, debiéndose destacar que a falta de '45 minutos para el término de la serie, Central perdía 3 por 0 (anota 6 goles en menos de 35 minutos, logrando una gran remontada histórica).

En 2018, la desaparición del Torneo Federal B provoca que Central afronte la Copa Argentina, con un plantel conformado en su gran mayoría por jugadores de las divisiones inferiores; y que permanezca prácticamente un año sin participaciones oficiales. Luego de eliminar a Pellegrini, y a Sol de América de Formosa, Central logra clasificar a la fase final de la Copa Argentina, en la que se tuvo que enfrentar con el poderoso River Plate de Marcelo Gallardo (derrota 7 a 0). Un encuentro soñado y utópico, en el que enfrentaban dos clubes con realidades totalmente opuestas.

Luego de varios años de "pardas", finalmente en 2019 lograría el tan ansiado regreso, al coronarse como campeón invicto en el primer Torneo Regional, venciendo en la final a Guaraní Antonio Franco con un resultado global de 2-0. Comandados por Ezequiel Medran, se conformó un poderoso equipo que disputó 19 encuentros, de los cuales ganó 15 y empató solo 4. Fabricio Reyes (quien se consagraría como goleador del certamen), Diego Núñez (autor de los dos goles en la final), junto con Lucas Quiroz, Ronaldo Martínez, Osvaldo Young, Federico Rodríguez, y Mauricio Pegini, entre otros, fueron piezas claves en la obtención del título.
Este plantel logró un récord en la categoría, al obtener el 86,6% de los puntos en juego.

Central afronta el Torneo Federal A 2019-20, con varios jugadores que lograron el ascenso, y contratando a otros 15 de la categoría. Si bien pocos tuvieron la continuidad deseada, se armo un equipo competitivo que supo pelear los puestos de clasificación. La partida del delantero Diego Nuñez, pudo ser suplida con la llegada de Gonzalo Ríos, y el muy buen momento de Fabricio Reyes, y Ronaldo Martínez. Estos tres, anotaron 19 de los 32 goles que Central supo marcar en el torneo.

Central integró la Zona Norte con otros 14 equipos, entre los que se destacan Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia, y el recién ascendido, Güemes de Santiago del Estero. En un grupo muy parejo, el equipo mostro estar a la altura logrando grandes victorias, entre ellas, la goleada 6-2 que le supo propinar a Boca Unidos. El equipo logra entrar en los puestos de clasificación, y a falta de siete fechas para la finalización; la Pandemia de COVID-19 obligó a los equipos a abandonar la competición.

En la temporada 2020-21 se reanuda la división, disputándose un torneo de transición. La buena campaña realizada anteriormente, posicionó a Central en la Fase Clasificatoria por el primer ascenso, integrando la zona norte junto con otros 6 equipos. Termina en la segunda posición tras perder con Güemes de Santiago del Estero, en un partido clave, en donde se enfrentaban los dos "punteros" de zona. Con 10 puntos, producto de 3 victorias y 1 empate; se clasifica como el segundo mejor equipo a las fases eliminatorias por el segundo ascenso. Se enfrentaría contra Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo que venía de disputar la revalida. Tras ir venciendo por 2 a 0 en el primer tiempo, le remontan insólitamente el resultado, logrando empatar 3 a 3 a pocos minutos del final. Quedaría eliminado, nuevamente por penales, al perder por 4 a 2.

En 2021 se produce el regreso de Diego Magno, y se conforma un poderoso equipo que siempre fue protagonista en la búsqueda por el ascenso. Con 49 puntos, producto de doce victorias y trece empates, Central acaba en la tercera posición de la Zona B; por detrás de Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro, respectivamente. En el reclasificatorio final, cae en semifinales ante Gimnasia y Tiro; luego de vencer a Juventud Unida de San Luis, y Olimpo de Bahía de Blanca. Pese a la derrota, el equipo dejó una muy buena imagen, siendo considerado como uno de los equipos más fuertes del torneo.

En Copa Argentina es sorteado para enfrentar a Independiente de Avellaneda; por los treintaidosavos de final. En un gran partido; y a pesar de la diferencia de categoría entre ambas instituciones; Central logra forzar los penales tras empatar 1 - 1 en los 90 minutos. Sin embargo es derrotado en los penales por 4 a 3.

Escudo 
A lo largo de la historia, el club tuvo varios escudos. Desde el primero (inaugurado en 1923) y hasta el último que se diseñó, incluyó las siglas "C.A.C.N." en su interior y conservó los colores originales del club. Siempre estuvo dividido diagonalmente en mitades desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha.

En la década del 50 se le agregó un contorno blanco que predomina hasta la actualidad.

A fines de los 90 se le agregó "Salta" a la parte superior y lo conservó hasta el año 2010, cuando la empresa deportiva Sport 2000 rediseñó el escudo volviendo a los clásicos.

En ocasiones especiales, se le agregó la bandera Argentina alrededor y también se diseñaron escudos en donde las siglas "CACN" forman un círculo.

Otras alternativas del escudo

Día del hincha de Central Norte:

Se celebra todos los 17 de enero, conmemorando la gesta realizada por la hinchada cuerva en 1985. Es que, el 17 de enero de 1985, una cifra de aproximadamente quince mil simpatizantes de Central llegaron hasta el estadio de Altos Hornos Zapla; para presenciar el desempate por el primer puesto del Grupo B contra el poderoso Atlético Ledesma de Ángel Tulio Zof. La caravana fue tan impresionante, que incluso los jugadores del plantel llegaron tarde al encuentro, debido a la cantidad de colectivos, camiones, autos, y motocicletas, que transitaban hasta la vecina provincia. Finalmente, Central Norte ganó por 3 a 0 con goles de Rodolfo Garnica, Luis Flores y Orlando Carrazana.

Fuente: Diario El Tribuno

Estadio 

Primeros estadios

La primera cancha de Central Norte estaba enclavada en la manzana que comprende las calles Rivadavia, Leguizamón, 25 de mayo y avenida Sarmiento, frente al hospital del Milagro.
Los terrenos fueron cedidos por Segundo Quiroga. La cancha desapareció por exigencias de las religiosas, quienes denunciaron a la policía, que allí se registraban ruidos que molestaban a los internos del nosocomio.

Esto no amilanó a los dirigentes, que pronto gestionaron otros terrenos, los cuales les fueron otorgados por la familia Suárez. Los mismos estaban ubicados en la esquina de Sarmiento y O'Higgins. Con la ayuda de los socios, junto con rastrillos, palas y picos;  se acondicionó el predio. Los arcos, fueron donados posteriormente por Don Antonio Pereyra, dueño de un aserradero. En este recinto, se disputaron algunos partidos de la Copa de la República 1944.

El Dr. Luis Güemes

El 2 de agosto de 1955, el gobernador de la provincia Ricardo Joaquín Durand, firma un decreto mediante por el cual se otorga de por vida el usufructo del predio conocido como “Legado Güemes”. Allí se construyó el Estadio Dr. Luis Güemes  el cual fue inaugurado en ese mismo año. Debido al colorido de su hinchada, es conocido como Bombonera Cuerva.

En 1959 fueron inauguradas las tribunas de cemento de la calle Martín Cornejo, las cuales llegaron a albergar una capacidad aproximada de 10 000 espectadores.A mediados de los 70' el estadio es remodelado: se renovaron las plateas, se crearon palcos, y se instalaron tribunas de madera alrededor de todo el campo, superando la capacidad de 25.000 personas.

En 1971 el estadio es sede de un torneo amistoso internacional,  el Torneo Sol y Turismo, organizado en conjunto por Central Norte y el Gobierno de Tucumán. Del mismo participaron clubes de prestigio como Boca Juniors, Racing Club, los brasileros Cruzeiro y Botafogo; además de Juventud Antoniana, Atlético Tucumán, y San Martin.

El 29 de octubre de 1971, el estadio se viste de gala pugilistica, cuando el campeón del mundo argentino Nicolino Locche se enfrenta con Ángel Roman en un combate a 10 asaltos.

En los '90s, se desarman todas las tribunas de madera, y se construyen nuevas plateas de cemento en el sector colindante a la Almirante Brown. Esto redujo considerablemente la capacidad del estadio, al no contar con populares detrás de los arcos.

Desde 2001, Central Norte utiliza el Estadio Provincial Padre Ernesto Martearena, debido a su mayor capacidad. El descuido de las instalaciones produjo que el Dr. Luis Güemes no pueda ser habilitado por AFA para la disputa de encuentros deportivos, y le es inhabilitado el estadio. El estado de abandono fue tal, que los palcos fueron desmantelados, y una de las principales tribunas se derrumbo.

A raíz del esfuerzo colectivo iniciado por sus aficionados entre ellos el del señor Felipe Carreras, un socio vitalicio con 93 años, sus Discípulos, Grupo Centenario, Info Cuerva, mas otros hinchas y socios, se reacondiciona el predio, inaugurando nuevas puertas de acceso, e instalando nuevos vestuarios. Se cerca el terreno de juego, se instalan nuevos bancos de suplentes, y se aplica pintura en todas las gradas. Bajo el lema de "Al Cuervo lo hace su gente"; Central Norte regresa a su estadio tras 15 años.
Es así que el domingo 2 de octubre de 2016; en una histórica jornada Central vence a los tucumanos de Almirante Brown de Lules por 4 a 1 con goles de Matías Fernández, Tomás Armella, y Matías Ceballos (2) para el cuervo; y de Juan Paz para la visita.

El 17 de diciembre de 2017 es habilitada una pequeña tribuna, detrás del arco que da lugar a la Av. Entre Ríos, y cuyo nombre oficial es Felipe Carreras. Se encuentra en proyecto, la construcción de una nueva tribuna preferencial, con palcos privados y cabinas para prensa. Simultáneamente, la agrupación "Iluminar Nuestra Casa" conformada íntegramente por fanáticos cuervos, tiene como meta recaudar fondos para la instalación de nuevas torres eléctricas, y conseguir así, que se puedan disputar encuentros nocturnos. En 2020, la agrupación "Sarmiento" se encarga de la construcción de los baños de dama situados por debajo de la tribuna de la Almirante Brown, demostrando que Central es un club popular que crece por el apoyo constante de su fanaticada.

Uniforme 
 Uniforme titular: Remera negra con detalles en blanco. Pantalón y medias negras con vivos blancos.
 Uniforme suplente: Remera blanca con detalles en negro. Pantalón y medias blancas con vivos negros.
 Fabricante: KDY

Camisetas a lo largo de la historia 
Titulares

Suplentes

Alternativas - Modelos especiales

Indumentaria y patrocinador

Rivalidades 

Clásico Salteño

El clásico salteño es disputado contra Juventud Antoniana. En torneos organizados por AFA/Consejo Federal (Regionales y torneos de ascenso), se enfrentaron en 38 ocasiones; con 12 victorias para Central Norte, 15 para Juventud Antoniana, y 11 empates; con 23 goles para Juventud y 29 para Central.

Por torneos organizados por la Liga Salteña de Fútbol, se enfrentaron en 153 oportunidades, registrando 61 victorias para Central Norte, 64 para Juventud Antoniana y 28 empates. (Hasta 2021)

Gimnasia y Tiro

Si bien no es considerado como el "principal rival deportivo", el derbi disputado contra el Club de Gimnasia y Tiro cobró notoriedad por los múltiples cruces de ambos en los Torneos Argentino A y B, más allá de la rivalidad natural existente entre El Azabache y El Albo en el ámbito de la Ciudad de Salta.

Otros:
  

Otros partidos que se denominan "Clásicos", son los que juega contra San Martín de Tucumán, y Gimnasia de Jujuy. Presentó además, una fuerte rivalidad con Talleres de Perico, y Mitre de Salta.

Incluye datos de: Torneo Regional, Primera B Nacional, Torneo del Interior, Torneo Argentino A, Torneo Argentino B, Torneo Federal A, Torneo Federal B, y Copa Argentina.

Filiales 
 ARGENTINA:
  Filial Cafayate
  Filial Tucumán
  Filial Córdoba (Los Cuervos de la docta)
  Filial Rosario
  Filial Buenos Aires (Los Cuervos de Buenos Aires)
  Filial Neuquén
  Filial Chubut
  Filial Puerto San Julián
  Filial Tierra del Fuego (Azabaches TdF)

 CHILE:
  Filial Calama (Los Cuervos de Calama)

Datos del club 
Participación en Torneos Nacionales:

Primera División: 7
 Participaciones en el Torneo Nacional: 7 (1974, 1976, 1977, 1980, 1982, 1984 y 1985).
 Clasificación histórica de la Primera División: puesto 54 (68 pts.).

Segunda División: 1
 Participaciones en la Primera B Nacional: 1 (1986/87).
 Clasificación histórica de la Primera B Nacional: puesto 87 (36 pts.).

Tercera División: 17
 Participaciones en el Torneo del Interior: 6 (1986, 1987/88, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 1994/95).

 Participaciones en el Torneo Argentino A: 7 (1995/96, 1996/97, 2006/07, 2010/11, 2011/2012, 2012/13, 2013/14).

 Participaciones en el Torneo Federal A: 4 (2019-20, Transición 2020, 2021, 2022).
 Clasificación histórica del Argentino A-Federal A: puesto 32 (291 pts.).

Cuarta División: 16
 Participaciones en el Torneo Argentino B: 10 (1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10).

 Participaciones en el Torneo Federal B: 5 (2014, 2015, 2016, Complementario 2016, 2017).

 Participaciones en el Torneo Regional Federal Amateur: 1 (2019).

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:0 left; font-size: 11px"
|-
! colspan="20" style="with: 100%;" align="center" | Participación en Torneos de AFA - Consejo Federal (1986-Presente)
|- align="center" bgcolor="white" style="color:black"
! width="34" | Div
! width="221" | Competencia
! width="116" | Ronda
! width="116" | Posición
! width="34" | PJ
! width="34" | PG
! width="34" | PE
! width="34" | PP
! width="34" | GF
! width="34" | GC
! width="170" | Observaciones
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = gold rowspan=2|3°||rowspan=2| Torneo del Interior 1986 - LSF||Liguilla||1° - de 10 equipos|| 18|| 15|| 1|| 2|| 61|| 5|| Disputa la final contra Juventud Antoniana
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = #cfc|Final||bgcolor = #cfc|Campeón|| 2|| 1|| 1|| 0|| 5|| 1||bgcolor = #cfc|  Clasifica a Primera B Nacional 1986-87
|- align="center"
|bgcolor="#00FF00" rowspan=2|2°||rowspan=2| Nacional B 1986-87||Liguilla||18° - de 22 equipos|| 42|| 10|| 14|| 18|| 45|| 55|| Disputa un triangular para no descender
|- align="center"
|bgcolor = #fcf|Triangular de descenso||bgcolor = #fcf|Tercero|| 2|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1||bgcolor = #fcf|  Desciende al Torneo del Interior 1987-88
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = gold|3°|| Torneo del Interior 1987-88||Primera Fase - Salta||2° - de 8 equipos|| 14|| 7|| 4|| 3|| ?|| ?|| 
|- align="center" bgcolor=
! 
!style=color:#ccc|Torneo del Interior 1988-89
| colspan="9" rowspan="1"|No se clasificó
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = gold|3°|| Torneo del Interior 1989-90||bgcolor = #fcf|Primera Fase - Región Norte||bgcolor = #fcf|6° - de 6 equipos|| 6|| 1|| 1|| 4|| 3|| 11|| 
|- align="center" bgcolor = 
! 
!style=color:#ccc|Torneo del Interior 1990-91
| colspan="9" rowspan="2"|No se clasificó
|- align="center" bgcolor= 
!
!style=color:#ccc|Torneo del Interior 1991-92
|- align="center" bgcolor= White
|bgcolor = gold rowspan=8|3°||rowspan=2| Torneo del Interior 1992-93||Primera Fase - Grupo D||1° - de 3 equipos|| 4|| 3|| 0|| 1|| 12|| 5|| Clasifica a Segunda Fase
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Fase - Grupo 1||3° - de 4 equipos|| 6|| 2|| 1|| 3*|| 10|| 10|| *: Se le da por perdido un encuentro debido a las agresiones sufridas por el árbitro Héctor Paz. Venció a Juventud 1-0, sin embargo, este último se quedó con los puntos.
|- align="center" bgcolor=
| Torneo del Interior 1993-94||Segunda Etapa - Grupo B||4° - de 6 equipos|| 10|| 6|| 0|| 4|| 17|| 12|| 
|- align="center" bgcolor= white
| Torneo del Interior 1994-95||Segunda Etapa - Grupo 6||4° - de 5 equipos|| 8|| 2|| 2|| 4|| 7|| 7|| 
|- align="center" bgcolor=
|rowspan=2| Torneo Argentino A 1995-96||Primera Fase - Zona Noroeste||7° - de 8 equipos|| 14|| 3|| 6|| 5|| 11|| 13|| Disputa la Zona Permanencia
|- align="center"
|Zona Permanencia - Grupo D||5° - de 8 equipos|| 14|| 7|| 1|| 6|| 24|| 24|| 
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=2| Torneo Argentino A 1996-97||Primera Fase - Zona Norte||3° - de 5 equipos|| 8|| 3|| 2|| 3|| 12|| 18|| Disputa la Zona Campeonato
|- align="center" bgcolor= white
|Zona Campeonato - Grupo B||bgcolor = #fcf|8° - de 8 equipos|| 14|| 2|| 7|| 5|| 10|| 18||bgcolor = #fcf|  Desciende al Torneo Argentino B 1997-98
|- align="center"
|bgcolor = FE2E2E rowspan=8|4°||rowspan=3| Torneo Argentino B 1997-98||Primera Ronda - Zona Norte Grupo 3||1° - de 4 equipos|| 6|| 4|| 1|| 1|| 11|| 5|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center"
|Segunda Ronda - Grupo 6||1° - de 3 equipos|| 4|| 4|| 0|| 0|| 8|| 2|| Clasifica a Tercera Ronda
|- align="center"
|Tercera Ronda - Grupo 4||3° - de 4 equipos|| 6|| 3|| 0|| 3|| 16|| 9||
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=5| Torneo Argentino B 1998-99||Región Norte - Grupo 4||1° - de 3 equipos|| 4|| 2|| 1|| 1|| 5|| 2|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda - Grupo 4||1° - de 4 equipos|| 6|| 3|| 2|| 1|| 10|| 3|| Clasifica a Tercera Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Tercera Ronda - Grupo 1 Norte||2° - de 3 equipos|| 4|| 3|| 0|| 1|| ?|| ?|| Clasifica a Cuarta Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Cuarta Ronda - Grupo A||1° - de 4 equipos|| 6|| 3|| 1|| 1|| 10|| 6|| Clasifica a Ronda Final
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor="skyblue"|Ronda Final||bgcolor="skyblue"|4° - de 4 equipos|| 6|| 0|| 1|| 5|| 3|| 9||bgcolor="skyblue"| Disputado contra Racing, Tiro Federal, y Argentinos del Norte
|- align="center" bgcolor = 
! 
!style=color:#ccc|Torneo Argentino B 1999-00
| colspan="9" rowspan="1"|No se clasificó
|- align="center" bgcolor=
|bgcolor = FE2E2E rowspan=10|4°||rowspan=5| Torneo Argentino B 2000-01||Región Norte - Grupo B - Subgrupo C||1° - de 3 equipos|| 4|| 4|| 0|| 0|| 12|| 2|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center"
|Segunda Ronda - Grupo 2 Norte||1° - de 4 equipos|| 6|| 5|| 1 || 0|| 14|| 0|| Clasifica a Tercera Ronda
|- align="center"
|Tercera Ronda - Grupo H||1° - de 4 equipos|| 6|| 5|| 0|| 1|| 13|| 4|| Clasifica a Cuarta Ronda
|- align="center"
|Cuarta Ronda - Grupo E||1° - de 4 equipos|| 6|| 3|| 3|| 0|| 13|| 5|| Clasifica a Ronda Final
|- align="center"
|bgcolor="skyblue"|Ronda Final||bgcolor="skyblue"|4°- de 4 equipos|| 6|| 0|| 2|| 4|| 3|| 8||bgcolor="skyblue"| Disputado contra 9 de Julio, Talleres, y Sarmiento
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=5| Torneo Argentino B 2001-02||Región Norte - Grupo 3||2° - de 4 equipos|| 6|| 4|| 0|| 2|| 10|| 5|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda - Grupo 1 Norte||1° - de 4 equipos|| 6|| 2|| 3|| 1|| 10|| 6|| Clasifica a Tercera Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Tercera Ronda - Grupo H||1° - de 4 equipos|| 6|| 3|| 3|| 0|| 8|| 3|| Clasifica a Cuarta Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Cuarta Ronda - Grupo 4||2° - de 4 equipos|| 6|| 2|| 3|| 1|| 11|| 8|| Clasifica a Ronda Final
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor="skyblue"|Ronda Final||bgcolor="skyblue"|4° - de 4 equipos|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8|| 10||bgcolor="skyblue"| Disputado contra Atlético San Cristóbal, Talleres, y Atlético Uruguay
|- align="center" bgcolor = 
! 
!style=color:#ccc|Torneo Argentino B 2002-03
| colspan="9" rowspan="1"|No se clasificó
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = FE2E2E rowspan=9|4°||rowspan=2| Torneo Argentino B 2003-04||Primera Ronda - Grupo 6||1° - de 4 equipos|| 6|| 4|| 2|| 0|| 15|| 2|| Clasifica a Fase Final (Play-Offs)
|- align="center" bgcolor= white
|Fase Final||Cuartos de final|| 6|| 2|| 3|| 1|| 8|| 6|| Eliminado ante Concepción FC
|- align="center" bgcolor=
|rowspan=2| Torneo Argentino B 2004-05||Torneo Apertura 2004||3°- de 6 equipos|| 10|| 4|| 3|| 3|| 12|| 10||
|- align="center"
|Torneo Clausura 2005||3° - de 6 equipos|| 10|| 3|| 4|| 3|| 10|| 10||
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=5| Torneo Argentino B 2005-06||Torneo Apertura 2005||1° - de 7 equipos|| 12|| 5|| 5|| 2|| 15|| 7|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda||Eliminado|| 2|| 0|| 1|| 1|| 1|| 2|| Versus Villa Atuel
|- align="center" bgcolor= white
||Torneo Clausura 2006||1° - de 7 equipos|| 12|| 7|| 3|| 2|| 20|| 13||Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda||Ganador|| 2|| 1|| 1|| 0|| 3|| 1|| Versus Villa Atuel - Clasifica a Ronda Final
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = #cfc|Ronda Final||bgcolor = #cfc|Campeón|| 6|| 2|| 2|| 2|| 6|| 4||bgcolor = #cfc|  Vencedor ante Alumni de Villa María
|- align="center" bgcolor=
|bgcolor = gold rowspan=2|3°||rowspan=2| Torneo Argentino A 2006-07||Torneo Apertura 2006||bgcolor = #fcf|8° - de 8 equipos|| 14|| 4|| 2|| 8|| 16|| 18||
|- align="center"
|Torneo Clausura 2007||5° - de 8 equipos|| 14|| 3|| 5|| 6|| 11|| 14||bgcolor = #fcf|  Desciende al Torneo Argentino B 2007-08
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = FE2E2E rowspan=10|4°||rowspan=2| Torneo Argentino B 2007-08||Fase Campeonato||2° - de 8 equipos|| 28|| 11|| 13|| 4|| 45|| 28||Clasifica a Fase Final
Se le descuentan 6 puntos por incidentes ante 9 de Julio
|- align="center" bgcolor= white
|Fase Final||3° - de 4 equipos|| 6|| 1|| 1|| 4|| 6|| 9||
|- align="center" 
|rowspan=2| Torneo Argentino B 2008-09||Fase Campeonato||bgcolor = #fcf|6 - de 6 equipos|| 24|| 7|| 8|| 9|| 34|| 33||Disputa un triangular para no jugar la Promoción
|- align="center"
|bgcolor = #fcf|Triangular de desempate||Primero|| 2|| 1|| 1|| 0|| 4|| 0||
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=6| Torneo Argentino B 2009-10||Torneo Apertura 2009||1°- de 7 equipos|| 14|| 9|| 4|| 1|| 22|| 7|| Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda||Eliminado|| 2|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| Eliminado ante Sportivo Patria 7-6 por penales 
|- align="center" bgcolor= white
||Torneo Clausura 2010||1° - de 7 equipos|| 12|| 9|| 2|| 3|| 25|| 13||Clasifica a Segunda Ronda
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Ronda||Ganador|| 2|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| Vencedor ante Juventud Unida 3-2 por penales
|- align="center" bgcolor= white
|Ronda Final||Ganador|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4|| 1|| Vencedor ante Sportivo Patria
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = #cfc|Pentagonal Final||bgcolor = #cfc|Campeón|| 4|| 3|| 0|| 1|| 8|| 4||bgcolor = #cfc|  Disputado ante Unión, General Paz Juniors, Gimnasia y Tiro, y Guaraní
|- align="center" 
|bgcolor = gold rowspan=9|3°||rowspan=3| Torneo Argentino A 2010-11||Zona 3||1° - de 8 equipos|| 28|| 12|| 9|| 7|| 37|| 22||Clasifica al Nonagonal Final
|- align="center" 
|bgcolor="skyblue"|Nonagonal Final||bgcolor="skyblue"|Segundo|| 8|| 5|| 1|| 2|| 14|| 10||bgcolor="skyblue"|
|- align="center" 
|Revalida||Semifinal|| 6|| 3|| 0|| 3|| 6|| 5|| Eliminado ante Sportivo Desamparados
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=2| Torneo Argentino A 2011-12||Zona Norte||9° - de 13 equipos|| 24|| 7|| 10|| 7|| 24|| 25||
|- align="center" bgcolor= white
|Revalida||Cuartos de final|| 14|| 8|| 1|| 5|| 20|| 16|| Eliminado ante Sportivo Belgrano por ventaja deportiva
|- align="center"
|rowspan=2| Torneo Argentino A 2012-13||Zona Norte||7° - de 13 equipos|| 24|| 9|| 6|| 9|| 33|| 29||
|- align="center"
|Revalida||bgcolor = #fcf|Primera Fase - 7°|| 6|| 1|| 1|| 4|| 5|| 9||
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=2| Torneo Argentino A 2013-14||Zona Norte||9° - de 12 equipos|| 22|| 6|| 8|| 8|| 26|| 27||
|- align="center" bgcolor= white
|Revalida||Primera Fase - 3°|| 9|| 3|| 3|| 3|| 8|| 9||bgcolor = #fcf|  Desciende al Torneo Federal B 2014
|- align="center" 
|bgcolor = FE2E2E rowspan=13|4°||rowspan=2| Torneo Federal B 2014||Zona 10||3° - de 8 equipos|| 14|| 7|| 4|| 3|| 14|| 5|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center" 
|Fase Final||Semifinal|| 4|| 3|| 0|| 1|| 4|| 2||Eliminado ante Mitre 4-2 por penales
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=3| Torneo Federal B 2015||Zona 7||2° - de 12 equipos|| 22|| 11|| 8|| 3|| 28|| 15|| Clasifica a Segunda Fase
|- align="center" bgcolor= white
|Segunda Fase||3°- de 7 equipos|| 6|| 3|| 2|| 1|| 14|| 4|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center" bgcolor= white
|Fase Final||Semifinal|| 4|| 0|| 3|| 1|| 1|| 1|| Eliminado ante San Martin de Formosa
|- align="center" 
|rowspan=2| Torneo Federal B 2016||Zona 9||1° - de 6 equipos|| 10|| 6|| 2|| 2|| 12|| 7|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center"
|Fase Final||Semifinal|| 6|| 4|| 2|| 0|| 14|| 4|| Eliminado ante San Martin de Formosa 4-2 por penales
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=2| Torneo Federal B Complementario 2016||Región Norte - Zona B||1° - de 9 equipos|| 16|| 13|| 2|| 1|| 36|| 9|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor="skyblue"|Fase Final||bgcolor="skyblue"|Segundo|| 6|| 2|| 3|| 1|| 8|| 6||bgcolor="skyblue"| Eliminado en la final ante Huracán Las Heras 3-2 por penales
|- align="center"
|rowspan=2| Torneo Federal B 2017||Región Norte - Zona B||1° - de 10 equipos|| 18|| 12|| 4|| 2|| 31|| 11|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center" 
|bgcolor="skyblue"|Fase Final||bgcolor="skyblue"|Segundo|| 6|| 3|| 0|| 3|| 6|| 6||bgcolor="skyblue"| Eliminado en la final ante Racing 4-3 por penales
|- align="center" bgcolor= white
|rowspan=2| Torneo Regional Federal Amateur 2019||Región Norte - Zona 3||1° - de 6 equipos|| 10|| 8|| 2|| 0|| 31|| 7|| Clasifica a Fase Final (Play-offs)
|- align="center" bgcolor= white
|bgcolor = #cfc|Fase Final||bgcolor = #cfc|Campeón|| 9|| 7|| 2|| 0|| 20|| 4||bgcolor = #cfc|  Vencedor en la final ante Guaraní
|- align="center"
|bgcolor = gold rowspan=5|3°|| Torneo Federal A 2019-20||Zona A|| 5° - de 15 equipos|| 22|| 8|| 8|| 6|| 30|| 22|| Torneo cancelado debido a la Pandemia del COVID-19
|- align="center" bgcolor= white 
|rowspan=2| Federal A 2020 -Transición-
|Etapa clasificatoria|| 2° - de 7 equipos|| 6|| 3|| 1|| 2|| 7|| 6||
|- align="center" bgcolor= white
| Etapa reclasificatoria|| Octavos de final|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 3|| Eliminado ante Sportivo Belgrano 4-2 por penales
|- align="center"
|rowspan=2| Torneo Federal A 2021
| Zona B|| 3° - de 15 equipos|| 28|| 12|| 13|| 3|| 40|| 22|| Clasifica a la Etapa Eliminatoria
|- align="center" bgcolor= white
| Etapa Eliminatoria|| Semifinal|| 3|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| Eliminado ante Gimnasia y Tiro
|-
!Total
!
!
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!
! 
|}

Participación en Copas Nacionales:

 Participaciones en Copa de la República: 1 (1944)
 Participaciones en Copa Argentina: 11 (1969, 1970, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2022).

Central Norte es el único club salteño que participó en las dos primeras ediciones de la Copa Argentina, 1969 y 1970; además de ser el equipo salteño que más lejos llegó en las edición de 2011.

 Historial Oficial 

{| class="collapsible collapsed" style="width:100%; font-size:11px"
|-
! colspan="43"| Historial Oficial de Central Norte en torneos de AFA - Consejo Federal
|-
|

{| class="toccolours sortable" style="border-collapse:collapse font-size: 85%; margin-left:0.5em; margin-bottom:0.5em" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0
|-
|- align="center" style="color:black" bgcolor="gray"
!width=1%|
!width=24%|Club
!width=9%|Provincia
!width=4%|PJ
!width=4%|PG
!width=4%|PE
!width=4%|PP
!width=4%|GF
!width=4%|GC
!width=6%|Dif PJ
!width=15%|Liga de origen
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| 9 de Julio (Rafaela)
| align=left |  Santa Fe
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |10
| align=center |9
| align=center | +2
| align=center |Liga Rafaelina de Fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| All Boys 
| align="left" |  C.A.B.A.
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |4
| align="center" |1
| align="center" | +2
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Almirante Brown (Lules) 
| align=left |  Tucumán
| align=center |9
| align=center |6
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |18
| align=center |6
| align=center | +4
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Altos Hornos Zapla Faltan datos de Arg B 2004-05 (4 PJ)
| align="left" |  Jujuy
| align="center" |21| align="center" |11 (+?)
| align="center" |3 (+?)
| align="center" |3 (+?)
| align="center" |44 (+?)
| align="center" |15 (+?)
| align="center" |(de +4 a +12)
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Alumni (Villa María)
| align=left |  Córdoba
| align=center |8
| align=center |3
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |5
| align=center |4
| align=center | +1
| align=center |Liga Villamariense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Américo Tesorieri 
| align=left |  Catamarca
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |1
| align=center | +1
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Andino S.C.
| align=left |  La Rioja
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |9
| align=center |4
| align=center | +1
| align=center |Liga Riojana de Fútbol
|-
| align=left |  
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Argentino Peñarol
| align=left |  Córdoba
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |10
| align=center |2
| align=center | +2
| align=center |Liga cordobesa de fútbol
|- bgcolor=  
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff|Argentinos del Norte
| align=left |  Tucumán
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |5
| align=center |5
| align=center |-1
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Argentinos Juniors
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |12
| align=center | -1
| align=center |AFA
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Atlanta
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Atlético Amalia 
| align=left |  Tucumán
| align=center |6
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |9
| align=center |3
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético Chicoana
| align=left |  Salta
| align=center |7
| align=center |6
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |19
| align=center |7
| align=center | +6
| align=center |Liga de Fútbol del Valle de Lerma
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Atlético Concepción 
| align=left |  Tucumán
| align=center |19
| align=center |7
| align=center |5
| align=center |7
| align=center |26
| align=center |22
| align=center | 0
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético El Carmen
| align="left" |  Jujuy
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |15
| align="center" |3
| align="center" | +4
| align=center |Liga Departamental de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético Ledesma Faltan datos de Arg B 2004-05 (4 PJ)
| align=left |  Jujuy
| align=center |19| align=center |8 (+?)
| align=center |3 (+?)
| align=center |4 (+?)
| align=center |22 (+?)
| align=center |15 (+?)
| align=center |(de 0 a +8)
| align=center |Liga Regional Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=#ccffcc  |Atlético Paraná
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center | +1
| align=center |Liga Paranaense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Atlético Policial
| align=left |  Catamarca
| align=center |6
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |11
| align=center |8
| align=center | +1
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético Progreso
| align=left |  Salta
| align=center |8
| align=center |7
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |14
| align=center |2
| align=center | +7
| align=center |Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera
|-
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético Riojano
| align="left" |  La Rioja
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |3
| align="center" |2
| align="center" | +1
| align=center |Liga Riojana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Atlético San Pedro
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |6
| align=center |1
| align=center | +1
| align=center |Liga del Ramal
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Atlético Tucumán 
| align=left |  Tucumán
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |3
| align=center |4
| align=center | -2
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Atlético Uruguay 
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |4
| align=center | -1
| align=center |Liga de fútbol de Concepción del Uruguay
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Banfield
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |5
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |5
| align=center |11
| align=center | -3
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Bella Vista 
| align=left |  Tucumán
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |2
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Belgrano 
| align=left |  Córdoba
| align=center |8
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |8
| align=center |13
| align=center | -4
| align=center |Liga cordobesa de fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Boca Juniors
| align="left" |  C.A.B.A.
| align="center" |6
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |5
| align="center" |3
| align="center" |13
| align="center" | -5
| align=center |AFA
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #cfc| Boca Unidos
| align=left |  Corrientes
| align=center |5
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |15
| align=center |10
| align=center | +2
| align=center |Liga Correntina de Fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Boulevard Norte (Santa María) 
| align="left" |  Catamarca
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" | 0
| align=center |Liga Santamariana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Camioneros Argentinos del Norte
| align=left |  Salta
| align=center |6
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |6
| align=center |2
| align=center | +2
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Cachorros
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |1
| align=center | +2
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|- 
| align=left |
| align=left bgcolor=  #ccffcc|C.D. Cazadores de los Andes (†)
| align=left |  Jujuy
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center | +1
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Central Córdoba 
| align=left |  Santiago del Estero
| align=center |26
| align=center |9
| align=center |9
| align=center |8
| align=center |38
| align=center |33
| align=center | +1
| align=center |Liga Santiagueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Central Norte (Metán) 
| align=left |  Salta
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |5
| align=center |1
| align=center | +1
| align=center |Liga Metanense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Central Norte (Tucumán) 
| align=left |  Tucumán
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Chacarita Juniors 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |9
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |5
| align=center |8
| align=center |20
| align=center | -3
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Chacarita (Catamarca)
| align=left |  Catamarca
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |12
| align=center |2
| align=center |+4
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Chaco For Ever 
| align=left |  Chaco
| align=center |12
| align=center |4
| align=center |5
| align=center |3
| align=center |16
| align=center |15
| align=center | +1
| align=center |Liga Chaqueña de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Cipolletti 
| align=left |  Río Negro
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |5
| align=center |7
| align=center | -1
| align=center |Liga Deportiva Confluencia
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |2
| align=center | +1
| align=center |Liga Marplatense de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Colón
| align=left |  Santa Fe
| align=center |4
| align=center |1 
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |5
| align=center |5
| align=center | -1
| align=center |AFA-Liga Santafesina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Comercio Central Unido 
| align=left |  Santiago del Estero
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |2
| align=center | +2
| align=center |Liga Santiagueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Concepción F.C. Faltan datos de Arg B 2004-05 (4 PJ)
| align=left |  Tucumán
| align=center |32| align=center |13 (+?)
| align=center |10 (+?)
| align=center |5 (+?)
| align=center |43 (+?)
| align=center |28 (+?)
| align=center |(de +4 a +12)
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Crucero del Norte
| align="left" |  Misiones
| align="center" |13
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="center" |5
| align="center" |18
| align="center" |14
| align="center" | -1
| align=center |Liga Posadeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Cuyaya
| align=left |  Jujuy
| align=center |6
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |16
| align=center |4
| align=center | +3
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Defensa y Justicia
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |0 
| align=center |1 
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center | -1
| align=center |AFA
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=#ccffcc |Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |3
| align=center | +1
| align=center |Liga Nicoleña de Fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Defensores de Fraile Pintado
| align="left" |  Jujuy
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" | 0
| align=center |Liga Regional Jujeña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ccffcc| Defensores de Pronunciamiento
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |11
| align=center |5
| align=center | +3
| align=center |Liga Departamental de Fútbol de Colón
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Deportivo Aguilares 
| align=left |  Tucumán
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |0
| align=center | +1
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Deportivo Armenio
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |3
| align=center | -2
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Deportivo Campo Duran
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |?
| align=center |?
| align=center | +2
| align=center |Liga Departamental de fútbol Gral. San Martín
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Deportivo Ficoseco (†)
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |6
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Departamental de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Deportivo Maipú
| align=left |  Mendoza
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |6
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Mendocina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Deportivo Mandiyú
| align=left |  Corrientes
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |Liga Correntina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Textil Mandiyú (†)
| align=left |  Corrientes
| align=center |8
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |3
| align=center |8
| align=center |11
| align=center | -1
| align=center |Liga Correntina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Deportivo Tabacal
| align=left |  Salta
| align=center |8
| align=center |1
| align=center |6
| align=center |1
| align=center |6
| align=center |7
| align=center | 0
| align=center |Liga Regional de Fútbol del Bermejo
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Deportivo Y.P.F. (J. V. González)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |3
| align=center |2
| align=center | +1
| align=center |Liga Anteña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Douglas Haig
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |8
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |5
| align=center |10
| align=center | -2
| align=center |Liga de Fútbol de Pergamino
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Estudiantes (Río Cuarto)
| align=left |  Córdoba
| align=center |4
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |9
| align=center | -1
| align=center |Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Estudiantes (San Luis) 
| align=left |  San Luis
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |2
| align=center | +1
| align=center |Liga Sanluiseña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Estudiantes de La Plata
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |6
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |5
| align=center |5
| align=center |16
| align=center | -5
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Estudiantes de La Rioja
| align=left |  La Rioja
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |5
| align=center |4
| align=center | +2
| align=center |Liga Riojana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Famaillá 
| align=left |  Tucumán
| align=center |12
| align=center |4
| align=center |7
| align=center |1
| align=center |19
| align=center |12
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Ferrocarril (Concordia) 
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |5
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Concordiense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Ferro Carril Oeste
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |4
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |7
| align=center | -3
| align=center |AFA
|-
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Ferro Carril Oeste (General Pico)
| align="left" |  La Pampa
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" | +1
| align=center |Liga Pampeana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| General Paz Juniors
| align=left |  Córdoba
| align=center |9
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |13
| align=center |13
| align=center | +1
| align=center |Liga cordobesa de fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |12
| align=center |5
| align=center |5
| align=center |2
| align=center |16
| align=center |5
| align=center | +3
| align=center |Liga de fútbol de Concepción del Uruguay
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 
| align=left |  Jujuy
| align=center |18
| align=center |6
| align=center |5
| align=center |7
| align=center |11
| align=center |21
| align=center | -1
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
| align=left |  Mendoza
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center | -1
| align=center |Liga Mendocina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Gimnasia y Esgrima La Plata
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center | 0
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Gimnasia y Tiro
| align=left |  Salta
| align=center |34
| align=center |13
| align=center |9
| align=center |12
| align=center |41
| align=center |37
| align=center |+1
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Guaraní Antonio Franco
| align=left |  Misiones
| align=center |14
| align=center |7
| align=center |4 
| align=center |3
| align=center |17
| align=center |15
| align=center | +4
| align=center |Liga Posadeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffff88|Güemes (Santiago del Estero) 
| align=left |  Santiago del Estero
| align=center |7
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |7
| align=center |7
| align=center | 0
| align=center |Liga Santiagueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Güemes (Rosario de la Frontera)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |6
| align=center |4
| align=center | +2
| align=center |Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Guillermo Brown (Puerto Madryn)
| align="left" |  Chubut
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" | -1
| align=center |Liga de Fútbol Valle del Chubut
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Herminio Arrieta 
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Regional Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Hispano Argentino
| align=left |  Salta
| align=center |6
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |12
| align=center |10
| align=center | 0
| align=center |Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Huracán
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |AFA
|- 
| align="left" | 
| align="left" bgcolor="#ffccff"|Huracán (Comodoro Rivadavia)
| align="left" |  Chubut
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" | -1
| align=center |Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Huracán (San Rafael)
| align=left |  Mendoza
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |Liga Sanrafaelina de Fútbol
|-
| align="left" |
| align=left bgcolor= #ccffcc|Huracán (Tres Arroyos)
| align="left" |  Buenos Aires
| align="center" |3
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |5
| align="center" |1
| align="center" | +3
| align=center |Liga Regional Tresarroyense de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Huracán Las Heras
| align=left |  Mendoza
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Mendocina de Fútbol
|- 
| align=left |
| align=left bgcolor=  #ffccff|Independiente 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |10
| align=center | -2
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Independiente (Hipólito Yrigoyen)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |7
| align=center |2
| align=center | +2
| align=center |Liga Regional de Fútbol del Bermejo
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff|Independiente Rivadavia 
| align=left |  Mendoza
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |4
| align=center | -1
| align=center |Liga Mendocina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Instituto Trafico (Metán)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Metanense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88" |Juventud Alianza 
| align=left |  San Juan
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Sanjuanina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Juventud Antoniana
| align=left |  Salta
| align=center |30
| align=center |10
| align=center |11
| align=center |9
| align=center |26
| align=center |21
| align=center | +1
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#cfc"|Juventud Unida (Gualeguaychú)
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |9
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |16
| align=center |9
| align=center | +3
| align=center |Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#cfc"|Juventud Unida Universitario
| align=left |  San Luis
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center | +1
| align=center |Liga Sanluiseña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|La Florida 
| align=left |  Tucumán
| align=center |12
| align=center |7
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |14
| align=center |10
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Lanús 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Lastenia 
| align=left |  Tucumán
| align=center |6
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |8
| align=center |1
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Lavalle
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Libertad (Sunchales)
| align=left |  Santa Fe
| align=center |15
| align=center |7
| align=center |3
| align=center |5
| align=center |18
| align=center |15
| align=center | +2
| align=center |Liga Rafaelina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Libertad (Campo Santo)
| align=left |  Salta
| align=center |2| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |5
| align=center |+2
| align=center |Liga Güemense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Libertad (Metán)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |8
| align=center |2
| align=center | +1
| align=center |Liga Metanense de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Los Andes 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |1
| align=center | +1
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88" | Los Andes (San Juan) (†)
| align=left |  San Juan
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |5
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |Liga Sanjuanina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Luján de Cuyo (†)
| align=left |  Mendoza
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |0
| align=center | +1
| align=center |Liga Mendocina de Fútbol
|- 
| align="left" | 
| align=left bgcolor= #ccffcc| Mariano Moreno (Junín) 
| align="left" |  Buenos Aires
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" | +2
| align=center |Liga Deportiva del Oeste
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Michel Torino (Cafayate)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Calchaquí de Fútbol
|- bgcolor=  
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Mitre (Santiago del Estero)
| align=left |  Santiago del Estero
| align=center |6
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |8
| align=center |5
| align=center |+2
| align=center |Liga Santiagueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Mitre (Salta)
| align=left |  Salta
| align=center |14
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |21
| align=center |8
| align=center | +6
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Monterrico San Vicente 
| align=left |  Jujuy
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |1
| align=center | +4
| align=center |Liga Departamental de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Newell's Old Boys
| align=left |  Santa Fe
| align=center |5
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |3
| align=center |5
| align=center |13
| align=center | -2
| align=center |AFA-Asociación Rosarina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Ñuñorco 
| align=left |  Tucumán
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |12
| align=center |8
| align=center | +3
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Olimpia Oriental (Rosario de Lerma)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |13
| align=center |7
| align=center | +1
| align=center |Liga de Fútbol del Valle de Lerma
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Olimpo (Bahía Blanca)
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center | -1
| align=center |Liga del Sur
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Patronato 
| align=left |  Entre Ríos
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center | -1
| align=center |Liga Paranaense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Pellegrini
| align=left |  Salta
| align=center |9
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |12
| align=center |8
| align=center | +2
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Peñarol
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |1
| align=center | +2
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ccffcc|Puerto Comercial (Ingeniero White)
| align=left | Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |7
| align=center |1
| align=center | +2
| align=center |Liga del Sur
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff| Quilmes A.C.
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |4
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |6
| align=center | -2
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Racing (Córdoba) 
| align=left |  Córdoba
| align=center |14
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |8
| align=center |12
| align=center |18
| align=center | -4
| align=center |Liga cordobesa de fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Resistencia Central 
| align=left |  Chaco
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center | 0
| align=center |Liga Chaqueña de fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| River Plate
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |7
| align=center | -1
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Río Grande (La Mendieta)
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |5
| align=center |1
| align=center | +2
| align=center |Liga del Ramal
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff|Rosario Central
| align=left |  Santa Fe
| align=center |8
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |7
| align=center |4
| align=center |21
| align=center | -7
| align=center |AFA-Asociación Rosarina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|San Antonio (Ranchillos) 
| align=left |  Tucumán
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |13
| align=center |5
| align=center | +2
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffff88|San Cristóbal (Ángel Gallardo)
| align=left |  Santa Fe
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |7
| align=center |5
| align=center |0
| align=center |Liga Santafesina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| San Jorge (Tucumán) 
| align=left |  Tucumán
| align=center |6
| align=center |4
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |15
| align=center |4
| align=center | +2
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| San Lorenzo de Alem
| align=left |  Catamarca
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |4
| align=center |2
| align=center | 0
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| San Lorenzo de Almagro
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center | -1
| align=center |AFA
|-
| align="left" | 
| align=left bgcolor= #ccffcc| San Lorenzo (Mar del Plata)
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |2
| align=center | +1
| align=center |Liga Marplatense de fútbol
|- bgcolor=  
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|San Lorenzo (Cafayate)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |5
| align=center |4
| align=center |+1
| align=center |Liga Calcahaquí de Fútbol
|- bgcolor= 
| align=left | 
| align=left | San Martín (El Bañado) Faltan datos de Arg B 2004-05 (4 PJ)
| align=left |  Catamarca
| align=center |6| align=center |1 (+?)
| align=center |1 (+?)
| align=center |0 (+?)
| align=center |4 (+?)
| align=center |1 (+?)
| align=center |(de -3 a +5)
| align=center |Liga Chacarera de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #cfc|San Martín (Formosa)
| align=left |  Formosa
| align=center |10
| align=center |3
| align=center |5
| align=center |2
| align=center |15
| align=center |9
| align=center | +1
| align=center |Liga Formoseña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=#cfc|San Martín (Salta)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |8
| align=center |1
| align=center | +2
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|- bgcolor=  
| align=left | 
| align=left | San Martín (Tucumán) Faltan datos de Arg B 2004-05 (4 PJ)
| align=left |  Tucumán
| align=center |16''
| align=center |2 (+?)
| align=center |7 (+?)
| align=center |3 (+?)
| align=center |13 (+?)
| align=center |15 (+?)
| align=center |(de -5 a +3)
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|San Martín-Tercif (Tartagal)
| align=left |  Salta
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |14
| align=center |2
| align=center | +3
| align=center |Liga Departamental de Fútbol Gral. San Martín
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Santamarina (Tandil)
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center | 0
| align=center |Liga Tandilense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Sarmiento (Resistencia) 
| align=left |  Chaco
| align=center |8
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |7
| align=center |7
| align=center | -2
| align=center |Liga Chaqueña de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Social Boroquímica
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |2
| align=center | 0
| align=center |Liga de Fútbol del Valle de Lerma
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Sol de América 
| align=left |  Formosa
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Formoseña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=#ccffcc|Sportivo A.C. (Las Parejas)
| align=left |  Santa Fe
| align=center |6
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |7
| align=center |7
| align=center | +1
| align=center |Liga Cañadense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Sportivo Animaná
| align=left |  Salta
| align=center |6
| align=center |5
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |21
| align=center |8
| align=center |+4
| align=center |Liga Calcahaquí de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Sportivo Belgrano
| align=left |  Córdoba
| align=center |14
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |6
| align=center |18
| align=center |21
| align=center | -2
| align=center |Liga Regional de Fútbol San Francisco
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Sportivo Desamparados 
| align=left |  San Juan
| align=center |8
| align=center |3
| align=center |3
| align=center |2
| align=center |6
| align=center |11
| align=center | +1
| align=center |Liga Sanjuanina de Fútbol
|- bgcolor=  
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Sportivo El Carril
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |+2
| align=center |Liga de Fútbol del Valle de Lerma
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Sportivo Ferroviario
| align=left |  Corrientes
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |6
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |Liga Correntina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Sportivo Guzmán 
| align=left |  Tucumán
| align=center |8
| align=center |5
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |11
| align=center |11
| align=center | +2
| align=center |Liga Tucumana de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff|Sportivo Patria
| align=left |  Formosa
| align=center |10
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |15
| align=center |15
| align=center | -2
| align=center |Liga Formoseña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Sportivo Peñarol (Chimbas) 
| align=left |  San Juan
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |9
| align=center |2
| align=center | +2
| align=center |Liga Sanjuanina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Sportivo Rivadavia (El Carmen)
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |4
| align=center |1
| align=center | +1
| align=center |Liga Departamental de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Sportivo San José (Metán)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |2
| align=center | 0
| align=center |Liga Metanense de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Talleres 
| align=left |  Córdoba
| align=center |9
| align=center |1
| align=center |3 
| align=center |5
| align=center |11
| align=center |18
| align=center | -4
| align=center |Liga cordobesa de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Talleres (General Güemes) (†)
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |6
| align=center |0
| align=center | +2
| align=center |Liga Güemense de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc| Talleres (Perico)
| align=left |  Jujuy
| align=center |35
| align=center |18
| align=center |9
| align=center |8
| align=center |47 (+?)
| align=center |29 (+?)
| align=center |+10
| align=center |Liga Jujeña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Tigre 
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |3
| align=center | 0
| align=center |AFA
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff80"| Tiro Federal (Morteros) 
| align=left |  Córdoba
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |1 
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |0
| align=center | 0
| align=center |Liga Regional de Fútbol San Francisco
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Tiro Federal (Rosario) 
| align=left |  Santa Fe
| align=center |9
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |12
| align=center | -2
| align=center |Asociación Rosarina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff|Tiro y Gimnasia (San Pedro)
| align=left |  Jujuy
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |3
| align=center | -1
| align=center |Liga del Ramal
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Unión
| align=left |  Santa Fe
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center | 0
| align=center |AFA-Liga Santafesina de Fútbol
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ffccff|Unión (Mar del Plata)
| align=left |  Buenos Aires
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |2
| align=center | -1
| align=center |Liga Marplatense de fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor= #ccffcc| Unión (Sunchales)
| align=left |  Santa Fe
| align=center |17
| align=center |7
| align=center |5
| align=center |5
| align=center |19
| align=center |17
| align=center | +2
| align=center |Liga Rafaelina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Unión (Villa Krause) 
| align=left |  San Juan
| align=center |3
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |6
| align=center | -1
| align=center |Liga Sanjuanina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff|Unión Santiago 
| align=left |  Santiago del Estero
| align=center |8
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |11
| align=center |18
| align=center | -2
| align=center |Liga Santiagueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ffccff| Vélez Sarsfield 
| align=left |  C.A.B.A.
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |5
| align=center | -2
| align=center |AFA
|- 
| align=left | 
| align=left bgcolor=  #ccffcc|Vélez Sarsfield (Catamarca) 
| align=left |  Catamarca
| align=center |4
| align=center |3
| align=center |1
| align=center |0
| align=center |10
| align=center |4
| align=center | +3
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"|Villa Atuel
| align=left |  Mendoza
| align=center |6
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |7
| align=center |5
| align=center | 0
| align=center |Liga Sanrafaelina de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Villa Cubas
| align=left |  Catamarca
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |3
| align=center |4
| align=center | 0
| align=center |Liga Catamarqueña de Fútbol
|-
| align=left | 
| align=left bgcolor="#ffff88"| Villa San Antonio
| align=left |  Salta
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |2
| align=center |0
| align=center |1
| align=center |1
| align=center | 0
| align=center |Liga Salteña de Fútbol
|- align="center" style="color:white" bgcolor="LIGTHBLUE"
! 
!  TOTAL  
!align=center |21 Prov
!align=center |945
!align=center |386  (+?)
!align=center |266  (+?)
!align=center |274  (+?)
!align=center |1294 (+?)
!align=center |1020 (+?)
!align=center |+112 (+/-)
!align=center | Se desconocen datos de 20 PJ
|}Contiene datos de: Torneo Nacional, Regional, Nacional B, del Interior, Argentino A, Argentino B, Federal A, Federal B, Federal Amateur, Copa de la República y Copa Argentina. El Torneo del Interior 1986, no se tiene en cuenta.Se desconocen algunos datos de los Torneos Argentino B de 1998-99, y 2004-05. (20 PJ)Actualizado al 31 de julio de 2022: Central Norte 1 - 2 GyT'
|}

 Máximas Goleadas 

 Partidos Históricos 

 Jugadores 

A lo largo de su historia, Central Norte contó con muchos jugadores que dejaron su huella en el club, ya sea ganando títulos, o simplemente dejando "el alma y el corazón" cada vez que defendían la camiseta azabache. Algunos de ellos son:

  José Antonio Castillo
  Miguel Quinteros
  Miguel Silvera
  Teófilo Retambay
  Federico Alderete
  Juan Marcelo Miranda
  Eusebio Álvarez
  José Sueldo
  José Cafaro
  Jesús Rolando Castillo

  Pedro Rafael Confesor
  Waldino Palacios
  Eduardo Cortés
  Miguel maravilla Rodríguez
  Raúl Zurita
  Osvaldo Mattei
  Raúl Palavecino
  Sergio Costello
  Benito Rodríguez
  Leopoldo Luque

  Carlos Pacheco
  Miguel Papalardo
  Jorge Dely Valdés
  Orlando Carrazana
  Juan Carlos Castillo
  Juan Manuel Castillo
  Pablo Iván Yapura Saa
  Ramón Benito Álvarez
  Roberto balita Aguirre
  Ramón Apaza

  Luis Macchi
  Sergio Oga
  Marcelo Zerrizuela
  Diego sacha Magno
  Tomás boby Armella
  Cristian Zurita
  Fabricio Reyes
  Diego Nuñez
  Mauricio Pegini

entre otros; siendo los directores técnicos más representativos: Bruno Iezzi, Marcial Acosta, Roberto Oscar Gonzalo, "El tigre" Amaya, Pedro Rioja, y Ezequiel Medran.

 (En torneos nacionales)

 (En torneos nacionales)Extranjeros en el Club{| width="760" style="color:white: #000000; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- bgcolor="#000000" style="color:white;"
!Nacionalidad!Posición!Jugador!Periodo!PJ - Goles|- bgcolor=white
|||  DEF|| Martos, Martín Miguel Jesús ||align=center|(2005-2006)||align=center| 32 - 4
|- bgcolor="#ecf1f7"
|||  MED|| Alison de Souza ||align=center|(2005-2006)||align=center| 10 - 1
|- bgcolor=white
|||  DEL|| Bargas, Hugo Christopher ||align=center|(2019)||align=center| 7 - 0
|- bgcolor="#ecf1f7"
|||  POR|| Cafaro, Jose Giuseppe Maria ||align=center|(1968)||align=center|¿?
|- bgcolor=white
|||  VOL|| Jorge López, Ramiro Omar||align=center|(2011-2012)||align=center| 19 - 1
|- bgcolor="#ecf1f7"
|||  DEL|| Dely Valdés, Jorge Luis||align=center|(1986-1988)||align=center|¿?
|- bgcolor=white
|rowspan=8|||  MED|| Acosta, Dante Efraín||align=center|(2015)||align=center| 18 - 1
|- bgcolor="#ecf1f7"
|  DEF|| Benítez Ferreira, Daniel Antonio||align=center|(2007-2008)||align=center| 15 - 0
|- bgcolor=white
|  VOL|| Blanco, Marcelino||align=center|(1986-1987)||align=center| 3 - 0
|- bgcolor="#ecf1f7"
|  LAT|| Jiménez Cabrera, Joel Elías Ronaldo||align=center|(2019)||align=center|10 - 2
|- bgcolor=white
|  DEL|| Martínez Rolón, Ronaldo Iván||align=center|(2019)||align=center| 24 - 13
|- bgcolor="#ecf1f7"
|  MED|| Morales Santos, Carlos Leonardo||align=center|(2006)||align=center| 2 - 0
|- bgcolor=white
|  /  LAT - MED|| Váldez Godoy, Jorge Daniel||align=center|(2002-2003)||align=center| 1 - 0
|- bgcolor="#ecf1f7"
|  DEF|| Villasanti Mora, Arturo Rafael||align=center|(2010-2011)||align=center| 25 - 0
|- bgcolor="#cfc"
|colspan=5|Otros:|- bgcolor=white
|||  DEL||colspan=3|Ryuji Harada: (Integro el equipo local de la Liga Salteña de Fútbol de 2009).
|}

 Actualmente en el club.

 Plantel 2023 
 Actualizado el 16 de marzo de 2023

|-
|colspan=7 style="background:white" align=center| Arqueros

|-
|colspan=7 style="background:white" align=center| Defensores

|-
|colspan=7 style="background:white" align=center| Mediocampistas

|-
|colspan=7 style="background:white" align=center| Delanteros

|-

 Los equipos argentinos están limitados a tener un cupo máximo de seis jugadores extranjeros, aunque solo cinco podrán firmar la planilla del partido

  Altas 

  Bajas 

 Plantel Liga Salteña 

| colspan="8" style="background:black; text-align:center;"| Arqueros

|-
| colspan="8" style="background:black; text-align:center;"| Defensores

|-
| colspan="8" style="background:black; text-align:center;"| Volantes

|-
| colspan="8" style="background:black; text-align:center;"| Delanteros

|-
| colspan="8" style="background:black; text-align:center;"|Club Atl. Central Norte

 Palmarés 

* : No otorga título de campeón. 

** : A partir de 1987, el Torneo Anual de la Liga Salteña de Futbol es disputado exclusivamente por el plantel de reserva de las Divisiones Inferiores. En cursiva, se muestran los títulos ganados por dicho plantel.

<small>
 Torneos amistosos 

  Torneo Cuadrangular de Verano (1): 2022
(versus Chaco For Ever, San Martín (T), y Gimnasia y Tiro)
  Torneo Superclásico de Verano (1): 2019
(versus Juventud Antoniana)

 Otras disciplinas 

La casa de Pedro Pastore fue la cuna de los “cuervos”. El progresivo crecimiento del club provocó que los dirigentes solicitaran a Don Pereyra Rozas, el préstamo de un predio de dos hectáreas situado en frente del Aero Club, el cual les fue concedido en calidad de comodato. Luego se compró por $ 40.000 la antigua sede de Alsina al 600, donde se practicó basketbol, además de la organizaron de bailes y encuentros de boxeo.

Otras disciplinas que tuvieron cabida en la entidad azabache fueron las bochas, atletismo y ajedrez.

En voleibol, Central posee una destacada participación. Luego de consagrarse campeón del Campeonato Anual 2014 ,de la Asociación Salteña de Voley,y lograr el ascenso en el Torneo Regional de 2015;clasifica a la Serie A2 Central Norte Voley''' (equipo de voleibol masculino) participó en la Serie A2 de 2016, 2017, y 2018.Obtuvo buenos resultados, clasificando en todos los torneos a la Fase Final y disputando el ascenso a la máxima división. Se debe destacar que la disciplina se inauguró en 2013, y en ese momento solo contaba con tres años de existencia. En 2019, le cedió su cupo a Salta Voley, equipo franquicia representativo de la provincia.

En 2016, se crea la sección de hockey sobre césped, asociándose los equipos masculinos y femeninos a la Asociación Salteña de Hockey.  En junio de 2017 se forma el equipo de rugby femenino, el cual es dirigido técnicamente por la jugadora del seleccionado argentino, Guadalupe Delgado.

Véase también 

 Fútbol en Argentina
 Clásico salteño
 Clubes de fútbol en la Provincia de Salta

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Historia Central Norte
 Encuesta "El más grande de Salta"
 Publicación de El Tribuno sobre "Pasión Latina" en el partido de Central Norte
 
 Copa Argentina 1970 vs. Chacarita Juniors